Osoby o tym nazwisku:
 Daniela Olkiewicz – polska działaczka harcerska
 Henryk Olkiewicz – polski działacz społeczny
 Monika Olkiewicz – polska lekkoatletka
 Robert Olkiewicz – polski fizyk